

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest uch 10, w tym 5 podstawowych
 Klimki – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Klimki – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Klimki - część wsi Zalesie w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Klimki - część wsi Kanina w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Klimki - część wsi Łętowe w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Klimki - część wsi Brzyna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko 
 Klimki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Kadzidło
 Klimki - część wsi Jaworzynka w woj. śląskim, w pow. cieszyński m, w gminie Istebna
 Klimki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Klimki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo

Zobacz też 
 Klimasy, Klimkowo, Klimkówka, Klimontów, Klimontówek, Klimonty, Klimówka, Klimy